Руйвайнш (Виейра-ду-Минью) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Руйвайнш (Вила-Нова-ди-Фамаликан) — район в Португалии, входит в округ Брага.